Kettle  o bullidor , recipient semblant a una tetera utilitzat a la cuina per escalfar l'aigua
 Kettle  (geologia), formació glacial en forma de depressió geològica en dipòsits glacial més o menys circulars i de vegades omplerts d'aigua
 Kettle River (afluent del Blueberry), afluent del riu Blueberry al centre-nord de Minnesota
 Kettle River (afluent del St. Croix), afluent del riu St. Croix a l'est de Minnesota als Estats Units 
 Kettle River (ciutat), ciutat al comtat de Carlton a l'estat de Minnesota
 Kettle Falls, població dels Estats Units a l'estat de Washington
 Black Kettle (Paha Sapa, 1803- riu Washita, 1868), cabdill dels xeienes
 Carry the Kettle Nakoda, reserva Nakota (assiniboines) a Saskatchewan